Kerikeri River ist der Name folgender Flüsse in Neuseeland:

 Kerikeri River (Bay of Islands) in der Region Northland
 Kerikeri River (Waikato) in der Region Waikato